In the Aisles of the Wild é um filme mudo norte-americano de 1912, do gênero dramático, dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Lillian Gish
Claire McDowell
William J. Butler
Henry B. Walthall
Harry Carey
Elmer Booth
Charles Hill Mailes
Alfred Paget

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco